Mueller kan som auktorsförkortning betyda:

 Ferdinand von Mueller
 Johann Sebastian Mueller

Robotskapade auktorsförkortningar